Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Saxe » :

 Infanterie
 Le régiment de Saxe

 Cavalerie
 Le régiment de Saxe hussards, renommé le  «  de hussards »

Voir aussi 
 Volontaires de Saxe

Homonymie d'unités militaires